Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта. Спортивный инвентарь — термин, обобщающий использование различных спортивных снарядов, приспособлений, устройств, механических и электронных средств, использование которых предусмотрено правилами соревнований по отдельным видам спорта.

Классификация спортивных снарядов 
Спортивный снаряд — особый предмет, используемый для какого-либо вида спорта и имеющий строго определённые характеристики.

Большинство современных видов спорта предполагают использование спортивных снарядов (гиря, лента, брусья, бревно и другие) и/или специальных приспособлений (лыжи, коньки, шлем, клюшка, очки, велосипед, парашют, ледоруб и т. д.), являющихся неотъемлемой частью вида спорта, способствующих достижению наивысших достижений в том или ином виде спорта и/или обеспечивающих безопасность.

Спортивная индустрия при производстве спортивного инвентаря широко использует новейшие достижения научно-технического прогресса, благодаря которому, может возникнуть ситуация, когда спортсмен побеждает не благодаря своим физическим и интеллектуальным способностям или возможностям, а благодаря тому, что у него есть инвентарь, которого нет у соперников. Это нарушает принцип честного спортивного соревнования. Поэтому очень часто спортивное сообщество, спортивные федерации устанавливают определённые ограничения на использование тех или иных достижений с целью создания равных возможностей для участников спортивных соревнований.

Булава 

Булава — предмет в художественной гимнастике, представляет собой деревянную или пластиковую палку длиной 40—50 см и весом 150 грамм. Разрешаются только выступления с двумя булавами.

Копьё 

Копьё представляет собой длинную палку с наконечником.

Метательный диск 

Метательный диск или фрисби — используется для различных игр, таких как , диск-гольф и алтимат фрисби.

Штанга 

Штанга — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Мяч 

Спортивный мяч, как правило, круглый, но он также может иметь форму вытянутого сфероида в случае американского футбола или мяча для регби. Спорт часто называют в честь используемого мяча, например, футбол, американский футбол, бейсбол и баскетбол, или мяч называют в честь спорта. Мячи бывают: баскетбольный, бейсбольный, волейбольный, гандбольный, теннисный, футбольный, хоккейный и другие.

Бульдог 

«Бульдог» — так на профессиональном языке называли тяжелую гантель весом более 40 фунтов. Представляет собой спортивный снаряд с шарами, навинченными на короткую ручку. В начале XX века применялась при выступлении силачей в цирках.

Галерея спортивного инвентаря

Примечания

Ссылки 
 

Спортивный инвентарь